

Cinema 
 The Defender – film documentario del 1990 diretto da Stephen Low
 The Defender – film del 2004 diretto da Dolph Lundgren

Letteratura 
 The Defender – romanzo di F. J. Thwaites del 1936
 The Defender – romanzo di Nicholas Kalashnikoff del 1951

Teatro 
 The Defender – musical del 1902

Pagine correlate 
 Defender
 The Defenders